Дибромид-оксид нептуния — неорганическое соединение,
оксосоль нептуния и бромистоводородной кислоты
с формулой NpOBr,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание до 150°С в вакууме смеси бромида нептуния(IV) и оксида мышьяка(III).

Физические свойства 
Дибромид-оксид нептуния образует кристаллы.

Литература 
 

Оксиды нептуния
нептуния
нептуния